Друга лига Србије је назив за други ранг такмичења Републике Србије у кошарци. Лига броји 16 клубова који су подељени у две групе са по осам. На крају сезоне две првопласиране екипе пролазе у виши ранг, Кошаркашку лигу Србије, а последње четири у нижи ранг такмичења — Прву регионалну лигу (групе Север, Центар, Запад и Исток). 

Од сезоне 2012/13. лига је променила назив из Прва Б лига Србије у Друга лига Србије.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2022/23.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Резултати и табела на -{srbijasport.net}-
 Друга лига Србије на сајту Кошаркашког савеза Србије

Кошарка у Србији
С